Esistono vari Castelli Orsini in Italia:

Provincia di Rieti
 Castello Orsini a Montenero Sabino

Provincia di Roma
 Castello ducale Orsini a Fiano Romano
 Castello Orsini-Cesi-Borghese a San Polo dei Cavalieri
 Castello Orsini a Nerola
 Castello Orsini a Cineto
 Castello Orsini-Borghese a Mentana
 Castello degli Orsini a Morlupo
 Castello Orsini-Cesi a Sant'Angelo Romano

Provincia di Viterbo
 Castello Orsini a Soriano nel Cimino

Provincia dell'Aquila
 Castello Orsini a Albe
 Castello Orsini-Colonna a Avezzano
 Rocca Orsini a Scurcola Marsicana

Pagine correlate 
 Palazzo Orsini
 Fortezza Orsini
 Villa Orsini
 Orsini